Новописцо́вское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Вичугского района Ивановской области России. Административный центр — посёлок городского типа Новописцово.

История 
Новописцовское городское поселение образовано 11 января 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 4-ОЗ.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации городского поселения 

Городские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Вичугского района